

Geografia
 Loir – fiume del centro-ovest della Francia, affluente della Sarthe

Persone
 Luigi Loir – pittore e illustratore francese
 Marianne Loir – pittrice francese
 Nicolas-Pierre Loir – pittore e incisore francese